Сарос 155 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 71 затемнення, із яких 60 відбудуться до 3000 року. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 17 червня 1928 і досягне повних затемнень 12 вересня 2072. Гібридне затемнення трапиться в цій серії тричі: від 10 вересня 2667 до 3 жовтня 2703 року. Стадія кільцеподібних затемнень триватиме від 13 жовтня 2721 до 8 травня 3064. Серія закінчиться частковим затемненням 24 липня 3190. Найдовша тривалість повного затемнення буде 4 хвилини 5 секунд 26 жовтня 2144 та 7 листопада 2162.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 155 на сайті НАСА

Сарос